Walz ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Walz ist eine Koseform des Vornamens Walther. Zu weiteren Informationen siehe dort.

Namensträger

A 
 Adolf Walz (Adi Walz; 1894–1977), deutscher Volksschauspieler
 Albert Walz, deutscher Volkskundler
 Albert Walz (1913–2008), Schweizer Architekt, siehe Tino Walz
 Alfons Walz (1920–2008), deutscher Unternehmer

 Angelus Walz (1893–1978), Schweizer Ordensgeistlicher

B 
 Benedikt Berg-Walz (* 1954), deutscher Medien- und Kommunikationswissenschaftler und Filmproduzent

 Bernhard Walz (1939–2009), deutscher Ingenieurwissenschaftler
 Brigitte Walz (* 1955), deutsche Ethnologin

C 

 Christian Walz (* 1978), schwedischer Musiker

E 
 Eric Walz (* 1966), deutscher Schriftsteller
 Erich Walz (Kreisleiter) (1899–1983), deutscher Volksschullehrer, Bund-Oberland-Kreisgruppenführer in Unternesselbach und NSDAP-Kreisleiter in Lauf an der Pegnitz
 Erich Walz (1927–2011), deutscher Holzschneider

 Ernst Christian von Walz (1802–1857), deutscher Klassischer Philologe
 Eugen Walz (Pseudonyme Gene West, Peter Sebastian; 1946–2020), deutscher Musiker und Sänger
 Ewald Walz (1926–2012), deutscher Maler und Grafiker

F 
 Felix H. Walz (* 1948), Schweizer Rechtsmediziner und Hochschullehrer
 Frank Walz (* 1966), deutscher katholischer Theologe und Hochschullehrer
 Franz Josef Walz (1885–1945), deutscher Generalleutnant

 Fritz Walz (1858–1944), Schweizer Verleger und Redaktor deutscher Herkunft

G 
 Georg Friedrich Walz (1813–1862), deutscher Pharmakologe
 Gerd Walz (* 1957), deutscher Mediziner
 Gottlob Walz (1881–1943), deutscher Wasserspringer
 Guido Walz, deutscher Mathematiker 
 Günter Walz (* 1962), deutscher Fußballspieler

H 
 Hanna Walz (Johanne Kegel; 1918–1997), deutsche Juristin und Politikerin (CDU), MdB

 Hartmut Walz (* 1960), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Heike Walz (* 1966), deutsche evangelische Pfarrerin, Theologin und Hochschullehrerin für Interkulturelle Theologie, Missions- und Religionswissenschaft
 Heinrich Walz (1871–nach 1906), deutscher Architekt
 Heinz Walz (1907–1985), deutsch-britischer Anglist
 Herbert Walz (1915–2002), deutscher Schriftsteller und Lyriker
 Hermann Walz (1924–1992), deutscher Sportjournalist

I 
 Ingrid Walz (* 1936), deutsche Politikerin (FDP), MdB

J 
 Janina Hettich-Walz (* 1996), deutsche Biathletin
 Johann Baptist Walz (1894–1967), deutscher Dogmatiker
 Johann Leonhard Walz (1749–1817), deutscher Prediger, Theologe und Kirchenlieddichter 
 Josef Walz (1879–2016), deutscher Bildhauer

K 
 Karl Walz (1900–1990), deutscher Gewerkschafter und Politiker (CDU), MdB
 Klaus Walz (1942–1992), deutscher Autorennfahrer
 Kurt Walz (1904–1999), deutscher Bauingenieur

L 
 Loretta Walz (* 1955), deutsche Filmemacherin und Hochschullehrerin
 Ludwig Walz (1898–1989), deutscher Politiker, Bürgermeister von Riedlingen

M 

 Marcel Walz (* 1986), deutscher Regisseur, Drehbuchautor und Produzent
 Marcus Walz (* 1994), spanischer Kanute
 Marcus Walz (Motorradbauer) (* 1967), deutscher Motorradbauer
 Markus Walz (* um 1959), deutscher Volkskundler, Museumswissenschaftler und Hochschullehrer
 Martin Walz (* 1964), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Matthias Walz (* 1976/1977), deutscher Informatiker, Musikkabarettist und Karnevalist
 Melanie Walz (* 1953), deutsche Übersetzerin
 Michael Walz (1822–1907), deutsch-österreichischer Gymnasiallehrer und Regionalhistoriker

O 
 Oskar Walz (Architekt) (1883–1963), Schweizer Architekt
 Oskar Walz (1904–1993), deutscher Gewerkschaftsfunktionär und Widerstandskämpfer
 Otto Walz (* 1935), deutscher Motocrossfahrer, Motorradkonstrukteur und Unternehmer

P 
 Peter Walz (* 1944), deutscher Fußballtrainer

R 

 Reinhold Walz, deutscher Heilsarmeeoffizier
 Richard Walz (Bildhauer) (1876–nach 1950), deutscher Bildhauer
 Richard Walz (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Robert Walz (1942–2013), deutscher Fußballschiedsrichter
 Rudolf Walz (1905–1981), Schweizer katholischer Geistlicher
 Ruth Walz (* 1941), deutsche Fotografin

S 
 Stefan Walz (* 1963), Schweizer Schauspieler

T 
 Theodor Walz (1892–1972), deutscher Maler
 Thomas Walz (* 1967), Schweizer Biologe, Biophysiker und Hochschullehrer in den USA
 Tim Walz (* 1964), US-amerikanischer Politiker
 Tino Walz (eigentl. Albert Walz; 1913–2008), Schweizer Architekt

U 
 Udo Walz (1944–2020), deutscher Friseur
 Ulrich Walz (* 1967), deutscher Geograf, Landschaftsökologe und Hochschullehrer
 Urs Müller-Walz (* 1950), Schweizer Politiker
 Uwe Walz (* 1962), deutscher Wirtschaftswissenschaftler

W 
 Walter Walz (1941–2014), deutscher Fußballspieler
 Werner Walz (1910–1994), deutscher Autor
 Wes Walz (Wesley Walz; * 1970), kanadischer Eishockeyspieler
 Wilhelm F. Walz (* 1948), deutscher Violinist, Dirigent und Konzertmeister
 Winfried Walz (1942–2004), deutscher Fußballschiedsrichter
 Wolfgang Walz (* 1968), deutscher Fußballschiedsrichter

Weblinks 
 Waltz bei genealogy.net

Siehe auch 
 Auf der Walz sein zünftiger Gesellen
 Versandhaus Walz, deutsches Unternehmen
 Valz
 Walts
 Waltz
 Wals

Familienname
Deutscher Personenname